

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

: 2021-22

: 2021-22

Competizioni statali

Botafogo: 2010

Botafogo: 2009, 2010

Botafogo: 2010

Internacional: 2013, 2014

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale emiratina